Aardrijkskunde
Mullins (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Mullins (rivier), een rivier in de Centraal-Amerikaanse staat Belize

Personen
Aimee Mullins, Amerikaans atlete, actrice en mannequin
Beverly Mullins, Amerikaans model en professioneel worstelaarster
Eustace Mullins, Amerikaans schrijver
Hayden Mullins, Engels voetballer
Rich Mullins, Amerikaans muzikant en songwriter